MSN est un sigle qui signifie :
 MSN (anciennement The Microsoft Network), un portail Web,
 Windows Live Messenger, anciennement MSN Messenger
 Mort subite du nourrisson.
 Manufacturer Serial Number (numéro de série du fabricant), généralement utilisé sur les avions, donne le numéro de série de la machine. Généralement, le MSN 001 correspond au prototype du modèle.
 Messi, Suárez et Neymar, ancien trio d'attaque prolifique du FC Barcelone, ayant existé entre 2014 et 2017, surnommé la MSN.

MSN est un code qui désigne :
 le vurës, selon les codes de langue de la norme ISO 639-3.

Code